Le championnat d'Europe de water-polo féminin 2012,
 le championnat d'Europe de water-polo masculin 2012.

Voir aussi 
 Le championnat d'Europe de water-polo.